Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Rogers Cup 2012 des Damentennis. Insgesamt nahmen 56 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Untere Hälfte

Weblinks 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Montreal